Дерфель, Георг Самуель (1643—1688) — немецкий священник, астроном.
 Дерфель Могучий — святой воин, один из рыцарей короля Артура.
 Дерфель — большой ударный кратер в южной приполярной области обратной стороны Луны.